Незаменимите аминокиселини са тези аминокиселини, които не могат да бъдат синтезирани в организма. По тази причина е необходимо да бъдат набавяни чрез храната.

За възрастния човек незаменими са 8 аминокиселини: валин, изолевцин, левцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин; за децата незаменими се являват също аргининът и хистидинът.

Съдържание на незаменими аминокиселини в хранителните продукти 
 Валин – съдържа се в граха, зърнените култури, месото, гъбите, млечните продукти, фъстъците, соята;
 Изолевцин – съдържа се в граха, бадемите, кашуто, пилешкото месо, нахута, яйцата, рибата, лещата, черния дроб, месото, ръжта, повечето семена, соята.
 Левцин – съдържа се в граха, месото, рибата, неполирания ориз, лещата, ядките и повечето семена.
 Лизин – съдържа се в рибата, месото, млечните продукти, граха, пшеницата, ядките.
 Метионин – съдържа се в млякото, месото, рибата, яйцата, фасула, лещата и соята.
 Треонин – съдържа се в млечните продукти и яйцата, в умерени количества в ядките и бобовите култури.
 Триптофан – съдържа се в овеса, бананите, фурмите, фъстъците, сусама, кедровите ядки, прясното и кисело мляко, изварата, рибата и месото.
 Фенилаланин – съдържа се в граха, говеждото и пилешко месо, рибата, соята, яйцата, изварата, млякото.
 Аргинин – съдържа се в тиквеното семе, свинското и говеждо месо, фъстъците, сусама, киселото мляко, швейцарското сирене.

Съдържание на незаменими аминокиселени в различни продукти 
(грама на 100 г. продукт)

* ИОС – индекс на относително съдържание. 1 съответства на максимално съдържание за всяка аминокиселина в сравнение с останалите продукти

** Заменима аминокиселина

Компенсация на незаменимите аминокиселини 
Независимо от това, че организмът не може да синтезира самостоятелно незаменими аминокиселини, в някои случаи недостигът им може да бъде частично компенсиран. Така например недостигът постъпващия с храната незаменим фенилаланин може да бъде частично заменен с тирозин. Хомоцистеинът заедно с определени количества метилови групи снижава потребностите от метионин, а глутаминовата киселина заменя частично аргинина.